Салда́нья () — португальская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Салданья, Антониу де — португальский мореплаватель, адмирал.
 Салданья, Жуан (1917—1990) — бразильский футболист, тренер и журналист.
 Салданья, Жуан Карлуш (1790—1876) — португальский военный и государственный деятель.
 Салданья, Карлус (род. 1965) — бразильский режиссёр мультипликационных фильмов, аниматор и продюсер.
 Салданья, Паула (род. 1972) — португальская дзюдоистка.
 Салданья, Руй (род. 1947) — британский хоккеист на траве.
 Салданья да Гама, Франсишку (1713—1776) — португальский кардинал.

Топоним 
 Салданья — город в ЮАР.
 Салданья — район (фрегезия), муниципалитет Могадору округа Браганса Португалии.
 Салданья — название станции Жёлтой и Красной линий Лиссабонского метрополитена.
 Салданья — бухта на юго-западном побережье ЮАР, к северо-западу от Кейптауна.
 Салданья-Маринью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

См. также 
 Салдана
 Сальданья